Ханс Дюрер ( варианты: Hans Derer, Hans Direr, Hans Dyrher, Johannes Derer, Johannes Direr, Johannes Dürer, Johannes Dyrer, Hanusz Derer, Hanusz Dürer, Hanusz Dyrer, Hanusz Dyrher, 21 февраля 1490, Нюрнберг — 1538, Краков) — немецкий художник и график.

Биография 
Ханс Дюрер — сын нюрнбергского ювелира Альбрехта Дюрера старшего и его жены Барбары, младший брат художника Альбрехта и ювелира Эндреса Дюреров.

После смерти отца в ноябре 1502 года Ханс начал обучение в мастерской своего брата Альбрехта. Здесь он имел возможность (по крайней мере в 1503 году) работать в контакте с такими мастерами, как Ханс Бальдунг и Ханс Шойфелин, которые, вероятно, существенно повлияли на развитие Ханса Дюрера как художника. В 1505 году Альбрехт Дюрер планировал вызвать в Венецию, где он находился в то время, Ханса, однако Барбара Дюрер отказалась отпустить младшего сына из Нюрнберга. Одна из причин отказа, вероятно, разделяемое всеми членами семьи беспокойство, что вспыльчивый Ханс мог попасть в неприятную историю. Возможно, из-за своего характера Ханс не был отправлен на учёбу в мастерскую Михаэля Вольгемута или кого-либо ещё из числа нюрнбергских художников. Альбрехт, видимо, надеялся исправить положение, заняв младшего брата серьёзной работой. Предполагается, что Ханс в 1505 году, в то время как Альбрехт находился в Италии, участвовал в работе над так называемым Главным алтарём Святого Вита (Музей Собора и Диоцеза, Вена, инв. № W. 319—323) для курфюрста Саксонии Фридриха. В значительной степени алтарный образ выполнен Хансом Шойфелином по эскизам Альбрехта Дюрера. Факт сотрудничества однако, ничем не подтверждён.

Первым произведением, в создании которого участвовал Ханс вместе с Альбрехтом, считается Алтарь Геллера. Часть этого алтарного образа хранится в Историческом музее во Франкфурте-на-Майне (инв. № B 266 — B 269). Ханс, возможно, расписал его створки и получил от заказчика  вознаграждение в размере 2 гульденов.

Из документов известно об участии в 1510 году Дюрера-младшего в драке, в которой он получил небольшое ранение. Происшествие случилось перед самым началом его странствия в качестве подмастерья, завершающего учёбу. Вероятно, в 1511 году Ханс жил в Италии у своего брата Альбрехта (хотя это мог быть и другой брат — Эндрес).

Примечания

Литература 
   Hans Dürer. In: Ulrich Thieme, Felix Becker u. a.: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Band 10, E. A. Seemann, Leipzig 1914, S. 71 
   Albrecht Dürer Ausstellung im Germanischen Museum. Katalog, Nürnberg 1928
   Fedja Anzelewsky: Albrecht Dürer. 2 Bände, Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin 1991, ISBN 3-87157-137-7
   Matthias Mende, Hans Dürer (1490–1534). In: Erich Schneider (Hrsg.): Fränkische Lebensbilder. Reihe VII A, Band 20, Würzburg 2004, ISBN 3-7686-9304-X, S. 37–50.
   Matthias Mende: Dürer, Hans. In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL).Band 30, Saur, München 2001, S. 308

Художники по алфавиту
Родившиеся 21 февраля
Родившиеся в 1490 году
Умершие в 1538 году
Родившиеся в Нюрнберге
Умершие в Кракове